Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem egyéni mérkőzéseit.

A címvédő az olasz Alberta Brianti volt, aki ezúttal már az első körben vereséget szenvedett. A győzelmet a holland Kiki Bertens szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 6–0-ra legyőzte a spanyol Laura Pous Tiót.

Bertens a selejtezőből indult, korábban csupán egy alkalommal játszott főtáblás mérkőzést WTA-tornán, 2011-ben a hollandiai , de akkor az első körben kikapott. A döntőbe vezető úton két kiemeltet is legyőzött, Chanelle Scheeperst a második körben, az előző két évben döntőig jutó Simona Halepet pedig az elődöntőben. Pous Tió szintén az első WTA-döntőjét játszotta, korábban háromszor volt elődöntős, de annál tovább soha nem jutott.

Kiemeltek

  Anabel Medina Garrigues (negyeddöntő)
  Szvetlana Kuznyecova (második kör, feladta)
  Petra Cetkovská (negyeddöntő)
  Yanina Wickmayer (első kör)

<ol start="5">
  Simona Halep ''(elődöntő)
  Chanelle Scheepers ''(második kör)
  Klára Zakopalová ''(első kör)
  Sahar Peér (második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek
Az eredeti tábla szerint az első négy kiemelt játékos kezdte volna meg a szereplését a második körben. Polona Hercog visszalépése miatt azonban Anastasia Rodionova felkerült a főtáblára, Rodionova helyét pedig kilencedik kiemeltként Garbiñe Muguruza Blanco töltötte be, akinek a helye viszont üresen maradt. Ennek következtében öt játékos, köztük egy nem kiemelt (Jekatyerina Ivanova) mentesült az első fordulóban való pályára lépéstől.

  Anastasia Rodionova (játék nélkül felkerült a főtáblára)
  'Czink Melinda (feljutott)
  Mathilde Johansson (harmadik kör, szerencsés vesztes)
  Eva Birnerová ''(második kör)

<ol start="5">
 Karolína Plíšková ''(második kör)
 Lara Arruabarrena Vecino ''(második kör)
 Jaroszlava Svedova ''(második kör)
 Aravane Rezaï ''(második kör)
 Garbiñe Muguruza Blanco (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Garbiñe Muguruza Blanco
 ''' Czink Melinda

<ol start="3">
 ''' Arina Rogyionova
  Kiki Bertens
</ol>

Szerencsés vesztesek Mathilde Johansson' (Jekatyerina Makarova visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E